Абрам Фріман (1923—1975) — український радянський журналіст, прозаїк.
 Берт Фріман (1885—1955) — англійський футболіст.
 Гелен Фріман (1886—1960) — американська актриса кіно.
 Едуард Август Фріман, Едуа́рд Фрі́ман (1823—1892) — англійський історик.
 Кессіді Фрімен, Кессіді Фріман (1982) — американська актриса і музикант.
 Мартін Фріман, Мартін Джон С. Фріман (1971) — британський кіноактор.

Інші значення 

 The Freeman — журнал Фонду економічної освіти (FEE).